Лас Уертиљас има више значења:

 Лас Уертиљас (Истакамаститлан), насеље у савезној држави Пуебла у Мексику
 Лас Уертиљас (Охокалијенте), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику